Scenens Børn kan henvise til:

 Scenens Børn (film fra 1913) - en film instrueret af Bjørn Bjørnson
 Scenens Børn (film fra 1920) - en stumfilm instrueret af Fritz Magnussen
 Scenens børn (film fra 1945) - en film instrueret af Hasse Ekman